Стокгольм-Арланда (ARN/ESSA)
Стокгольм-Бромма (BMA/ESSB)
Стокгольм-Скавста (NYO/ESKN)
Стокгольм-Вестерос (VST/ESOW)
Стокгольм-Баркарбі (ESKB)